Pegasus est le nom latin du cheval ailé Pégase de la mythologie grecque.
Ce nom est utilisé aussi en anglais et a été donné à différentes entités.

Nom de personne 

 Lucius Plotius Pegasus, préfet de Rome et grand jurisconsulte de la fin du .

Astronomie et espace 
 Pegasus, Pegasi, est le nom latin de la constellation de Pégase, ainsi que de plusieurs objets qui s'y trouvent, notamment :
 la galaxie naine irrégulière de Pégase, parfois nommée Pegasus,
 la galaxie naine sphéroïdale de Pégase, plus connue sous le nom d'Andromeda VI ou Pegasus II ;
 Pegasus est une série de trois satellites américains ;
 Pegasus est un type de fusée américaine.

Cinéma, animation, jeux 

 Pegasus, épisode de la série télévisée Battlestar Galactica ;
 Pegasus, film chinois réalisé par Han Han sorti en 2019.

Pegasus peut aussi désigner :
 Pegasus, un vaisseau spatial fictif de l'univers de Battlestar Galactica, ainsi qu'un projet d'avion spatial alimenté par l'énergie du "Tesseract" de l'US Air Force, dans le film Captain Marvel de 2019 également évoqué dans la série Marvel : Les Agents du SHIELD (saison 1 épisode 1) ;
 Pegasus, un personnage du manga Yu-Gi-Oh! appelé « Pegasus J. Crawford » dans la version japonaise et « Maximillion Pegasus » dans la version anglophone ;
 Pegasus, le chef du MI7 dans les films Johnny English et Johnny English, le retour ;
 Blue Pegasus, une guilde du manga japonais Fairy Tail ;
 Pegasus Shot, un tir spécial d'Erik Eagle (Ichinose Kazuya dans la version japonaise) du manga Inazuma Eleven ;
 , un clone pirate de la console Nintendo Entertainment System.

Entreprises, marques, logiciels 
 Air Pegasus est une chaussure de running produite par Nike depuis 1983 ;
 Pegasus est une marque allemande de bicyclettes ;
 Pegasus est un modèle de groupe frigorifique de semi-remorque de Mitsubishi Heavy Industries ;
  est un ordinateur des années 1950 fabriqué par la firme britannique Ferranti ;
 Pegasus est un logiciel espion israélien sur téléphones ;
 Pegasus Airlines est une compagnie aérienne turque ;
 Pegasus Press est un éditeur allemand de jeu de rôle ;
 Pegasus Mail est un client de messagerie développé par David Harris.

Autres 
 Pégasus est un programme international d'échange d’étudiants ;
 Pegasus est un genre de poissons osseux de l'ordre des Gasterosteiformes, aussi appelé pou de mer ;
 Pegasus est un club de football de Hong Kong ;
 Pegasus  est un club de rugby à XIII de Néos Kósmos en Grèce ;
 Pegasus est un parcours de montagnes russes en métal dans le complexe de loisirs allemand d'Europa-Park ;
 Pegasus est un ancien parcours de montagnes russes en bois dans le complexe de loisirs néerlandais d'Efteling ;
 Pegasus Bridge est le surnom d'un pont basculant de Bénouville point clé du débarquement de Normandie ;
 Pegasus est une sculpture monumentale de Tess Dumon ;
 Opération Pegasus, opération de sécurité intérieure au Québec en 1969.

Voir aussi 
 
 Pegasos